Ива́н Михе́ев:
 Михеев, Иван Васильевич (1898—1935) — советский лётчик-испытатель.
 Михеев, Иван Степанович (1876—1937) — удмуртский писатель, драматург и педагог, методист.